Aleksandar Kolarov (nascut el 1985), futbolista serbi
 Atanas Kolarov (nascut el 1934), jugador d'escacs búlgar
 Nelko Kolarov (nascut el 1959), compositor búlgar
 Nikola Kolarov (nascut el 1983), futbolista serbi
 Vasil Kolarov (1877–1950), polític búlgar
 Vlad Kolarov, animador canadenc